Нгаджу () — язык , один из австронезийских языков, распространён в Центральном Калимантане.
По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляла 890 тыс. чел. в 2003 году. Состоит в близком родстве с языком . На данном языке говорят в долинах рек Капуас, Кахаян, Катинган и Ментая.

Язык нгаджу пользуется латинской графикой.

Диалекты 
Выделяют следующие диалекты: кахаян, мантангай, катинган-нгаджу, катинган-нгава, сампит, пулопетак и капуас.

Фонология

Согласные 
В языке нгаджу имеются следующие согласные звуки:

Гласные 
Ниже представлены гласные звуки языка нгаджу. Все они, кроме ə, могут быть долгими.

Сравнение словаря нгаджу с другими языками

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания

Литература 
 Ashn E. Johannes. 1971. «An Introduction to Dayak Ngaju Morphology», Malang MA thesis.
 T.W.J. Mihing & W.A.L. Stokhof. 1977. «On the Ngaju Dayak Sound System», Miscellaneous Studies in Indonesian and Languages in Indonesia 3:49-59.

Языки Индонезии
Калимантанские языки